Восто́чный Пакиста́н (, , ) — название (в период с 1956 по 1971 год) провинции Пакистана, созданной в 1947 году как  Восточная Бенгалия при разделе Бенгалии на основе плана Маунтбеттена. При этом Восточную Бенгалию включили в состав доминиона Пакистан (другая часть — Западная Бенгалия — отошла к Индии), а в 1956 году переименовали в Восточный Пакистан. В 1971 году Восточный Пакистан после кровопролитной народно-освободительной войны получил независимость и стал государством Бангладеш.

Губернаторы

Главный министр

См. также 
 Восстание в Восточном Пакистане (1969)

Примечания 

История Бангладеш
Государства в истории Пакистана